«Богиня 1967» () — австралийский драматический фильм 2000 года, снятый режиссёром Кларой Ло.

Сюжет 
Таинственная история путешествующих на машине «Богиня» семнадцатилетней слепой девушки и японского молодого человека. Этот путь должен раскрыть тайны прошлого девушки.

В ролях 
 Роуз Бирн — B.G.
 Рикия Курокава — J.M.
 Николас Хоуп — Grandpa
 Элиз МакКреди — Marie
 Тим Ричардс — Drummer Boy
 Бри Бидман — B.G. aged 9
 Сатья Гумберт — Marie aged 9
 Тина Бурсилл — Esther
 Доминик Кондон — Mr. Hughes
 Тим МакГарри — Detective
 Джон Боксер — Barman
 Гарри Лоуренс — Old Man in Bar
 Масао Исигуро — Noodle Man
 Стефани Дэниэл — Radio Announcer, озвучка
 Жан-Пьерр Миньон — D.S. Sergeant, озвучка
 Фред Брофи — Boxing Spruiker, озвучка
 Лорен Кларк — Little Girl

Награды и номинации 
 2000 — 57-й Венецианский кинофестиваль:
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Роуз Бирн
 номинация на «Золотого льва» — Клара Ло
 2000 — Премия «Серебряный Хьюго» Международного кинофестиваля в Чикаго за лучший режиссуру — Клара Ло
 2001 — Премия «Золотой ключ» Международного кинофестиваля «Art Film Fest» — Клара Ло
 2001 — Премия «ФИПРЕССИ» Международного кинофестиваля в Тромсё — Клара Ло
 2002 — Премия австралийского кружка кинокритиков:
 номинация на лучшую актрису — Роуз Бирн
 номинация на операторскую работу — Дион Биби

Примечания

Ссылки 
 
 https://www.rottentomatoes.com/m/goddess_of_1967/
 http://www.urbancinefile.com.au/home/view.asp?a=4792&s=Reviews
 https://cinemagazine.nl/the-goddess-of-1967-2000-recensie/
 http://www.efilmcritic.com/review.php?movie=5154
 http://www.filmzentrale.com/rezis/goettinvon1967.htm
 http://www.scoopy.com/goddessof1967.htm
 http://www.schnitt.de/202,1663,01.html
 https://www.spielfilm.de/filme/13733/the-goddess-of-1967/kritik

Фильмы Австралии 2000 года